Banc d'Arguin peut désigner :
 la réserve naturelle nationale du banc d'Arguin, une zone littorale protégée de la Gironde en France, dans le bassin d'Arcachon ;
 le banc d'Arguin, un banc de sable de Mauritanie situé dans le golfe d'Arguin ;
 le parc national du Banc d'Arguin, une zone côtière protégée en Mauritanie.